Chasing the Sun (canção de Hilary Duff)
 Chasing the Sun (canção de The Wanted)

Desambiguação